Kumane est un toponyme qui peut désigner :

Kumane, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočni Stari Grad et dans la République serbe de Bosnie ;

Kumane, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Novi Bečej et dans le district du Banat central ;
Kumane, un village situé dans la municipalité de Veliko Gradište, district de Braničevo.